Jean Lambert peut désigner :

 Jean Lambert (1914-1999), germaniste et écrivain français ;
 Jean Lambert (1950-), femme politique britannique.
 Jean Lambert, ethnomusicologue francais

Voir aussi 

 Jean Lambert Joseph Fyon (1745-1816), homme politique liégeois et général de la Révolution française ;
 Jean Lambert Marchal (1739-1796), général de la Révolution française ;
 Jean Lambert-Rucki (1888-1967), peintre et sculpteur polonais ;
 Jean Lambert-wild (1972-), metteur en scène français.